Microsoft Tablet PC — аппаратно/программная платформа, представляющая собой бесклавиатурный или клавиатурный планшетный компьютер, который благодаря операционной системе Microsoft Windows Tablet PC Edition поддерживает такие нестандартные типы ввода данных, как голосовой и рукописный ввод. Разработана компанией Microsoft.

Презентация платформы 
7 ноября 2002 года в Редмонде (штат Вашингтон), где расположена штаб-квартира Microsoft, была официально представлена аппаратно-программная платформа для планшетных компьютеров Microsoft Tablet PC. В торжественной церемонии принял участие председатель совета директоров и главный разработчик Microsoft — Билл Гейтс.

Как заявил Билл Гейтс на презентации платформы: «… платформа Tablet PC открывает для мобильных компьютеров эру новых удивительных возможностей, которые ограничены только воображением пользователей. По словам Гейтса, Tablet PC — прекрасный пример того, как компьютеры адаптируются к повседневным потребностям людей, которые привыкли делать заметки на совещаниях, поддерживать беспроводную связь со своими коллегами или читать документы с экрана. Гейтс уверен в том, что в своем сегодняшнем виде платформа Tablet PC — это только первый шаг на пути максимального приближения компьютеров к реальным человеческим потребностям».

На презентации были продемонстрированы уже поступившие в продажу планшетные компьютеры на платформе Tablet PC, разработанные компаниями Acer, , Fujitsu, Hewlett-Packard, Toshiba, ViewSonic, Compaq, Fujitsu Siemens и Asus.

Аппаратная архитектура 
Сенсорный дисплей Tablet PC, обладающий высоким разрешением, выступает в роли электронного листа бумаги, на котором можно писать, рисовать, а также работать в любых приложениях для Windows, включая мультимедийные программы, браузеры и почтовые клиенты.

Аппаратная часть Tablet PC основана на архитектуре IBM PC-совместимых компьютеров и использует процессоры с набором инструкций Intel x86, разработанные для ноутбуков и имеющие сверхнизкое энергопотребление.

Программная часть 
Для Tablet PC была разработана специальная версия операционной системы — Windows XP Tablet PC Edition, в которой реализована система рукописного ввода данных через сенсорный дисплей.

Так же компания Microsoft для платформы Tablet PC разработала несколько специализированных приложений.
В комплекте с планшетным компьютером поставляются расширения к офисному пакету Microsoft Office XP, позволяющие использовать возможности сенсорного дисплея при работе с такими программами, как Outlook, Word, Excel и PowerPoint.
Кроме того было объявлено о выпуске специальной версии программы Microsoft Reader for Tablet PC для чтения электронных книг.

Как заявил Билл Гейтс, такие печатные периодические издания, как The New Yorker, Forbes, Slate Magazine и Financial Times планируют выпускать свои электронные версии для чтения при помощи Microsoft Reader.

«Электронные чернила» 
Компания Microsoft решила не ждать прорыва в области распознавания рукописного ввода, а использовать самый простой путь — сохранять рукописные заметки в неизменном графическом виде. Microsoft считает, что большинство людей, в том числе менеджеры, любят набрасывать что-то от руки на совещаниях, в пути или на рабочем месте — и вовсе не обязательно, что эти рукописи необходимо переводить в редактируемый электронный текст. Ведь рукописными текстами можно так же обмениваться по электронной почте или в программах с режимом групповой работы — главное, чтобы почерк был разборчивым. Отсюда появилась технология «электронных чернил», которую реализовала Microsoft на платформе Tablet PC. Специальным пером-указкой пользователь пишет не на клочке бумаги, а на качественном сенсорном экране. В дальнейшем рукописные заметки хранятся в графическом виде (не распознаются), а для удобства снабжены средствами индексации и поиска, чтобы сохранить управляемость электронного архива. Писать от руки можно не только в текстовом редакторе, но и в любом другом приложении, включая Интернет-пейджер.

В официальном пресс-релизе также говорится, что Tablet PC будет поддерживать и распознавание электронных чернил переводя их в ASCII-текст.

Лицензирование 
Платформа Microsoft Tablet PC лицензируется.
Компания Microsoft сразу, в 2002 году, выдала лицензии на платформу Tablet PC десятку ведущих мировых производителей ноутбуков: Acer, Compaq, Fujitsu, Sony, Toshiba и др.

Дизайн и аппаратное оснащение оставлены на усмотрение конкретного производителя, главное, чтобы Tablet PC был IBM PC-совместимым.

Развитие платформы 
 В октябре 2003 года была выпущена новая программа — Microsoft OneNote, которая вошла в состав пакета Microsoft Office System 2003. Продукт появился в связи с развитием платформы Microsoft Tablet PC. В Microsoft позиционируют OneNote как замену обычному канцелярскому блокноту. OneNote предназначен для ведения коротких заметок и должен особенно пригодиться пользователям планшетных компьютеров, где присутствует возможность рукописного ввода текста и добавления заметок.

 В 2004 году представитель компании Microsoft рассказал, что работа по подготовке новой версии Windows для Tablet PC ведется «полным ходом». Правда, пока не принято окончательного решения о том, стоит ли выпускать отдельную «мобильную версию» Windows Vista или оставить технологию в рамках Tablet Edition OS. Было, тем не менее, упомянуто, что возможности планшетных ПК и ноутбуков «будут объединяться» — в 2004 и 2005 годах, например, технология, чаще всего именуемая «электронные чернила» станет общеупотребимой в обоих типах компьютеров. Среди технологий, которые могут появиться в новых версиях Windows Tablet PC edition, были отмечены:
 «Мобильный центр» для управления вспомогательными соединениями
 Поддержка нескольких мониторов (например, Mira) и «вспомогательных» дисплеев размером от почтовой марки до экрана КПК
 Расширенное управление питанием. Microsoft планирует доработать, в частности. пользовательский интерфейс.
 Синхронизация устройств и файлов
 Обновленная система распознавания рукописного ввода текста
 Поддержка «жестов» (пользователи Opera и Symbol Commander от Sensiva знакомы с этим) — в терминах Microsoft — Flick

 В мае 2007 года был представлен сенсорный «рабочий стол» Microsoft PixelSense (ранее назывался Microsoft Surface) который работал под управлением ОС Microsoft Windows Vista и использовал мультитач-интерфейс.

 В выпущенной 22 октября 2009 года новой версии операционной системы Windows 7 поддержка Tablet PC входит почти во все варианты поставки ОС (кроме самых дешёвых: «Начальной» и «Базовой»). В Microsoft Windows 7 появилась поддержкой multitouch-мониторов. Эта возможность была продемонстрирована Microsoft еще на ежегодной конференции TechEd’08 в Орландо. В ходе демонстрации использовалась сборка 6.1.6856, а также опытная модель ноутбука с multitouch-экраном.

 В январе 2010 года была представлена 2-я версия сенсорного «рабочего стола» Microsoft Surface 2.0 который работает под управлением ОС Mirosoft Windows 7 и использует мультитач-интерфейс.

Примечания

Ссылки 
 Microsoft Tablet PC (Microsoft)
 Форум разработчиков и пользователей Tablet PC
 Статья на сайте CIT Forum: «Tablet PC: эволюция продолжается»
 Планшетные Multi Touch ноутбуки — первые мультитачные ноутбуки
 Виртуальная клавиатура для Tablet PC

Продукция Microsoft
Планшетные компьютеры